Владимир Стра́хов: